ćwiartka – popularna nazwa ułamka ¼ oznaczającego czwartą część pewnej całości,
 ćwiartka – nazwa każdej z części płaszczyzny wydzielonej przez osie prostokątnego układu współrzędnych,
 ćwiartka – potoczne określenie ¼ l (250 ml) wódki bądź innego wysokoprocentowego napoju alkoholowego.

Zobacz też 
 ćwierć